Munaron ist der Familienname folgender Personen:

 Gino Munaron (1928–2009), italienischer Rennfahrer
 Jacky Munaron (* 1956), belgischer Fußballspieler